Мовчанюк — українське прізвище, найчастіше зустрічається на Придніпров'ї. Утворене від «мовчан» — неговірка людина. Споріднені прізвища: Мовчан, Мовчанець, Мовчаненко, Мовчанов.

Відомі носії 

 Мовчанюк Володимир Павлович (нар.1952) — літературознавець, поет.
 Мовчанюк Володимир Сергійович (1983—2020) — молодший сержант Збройних сил України, загинув на Донбасі.
 Мовчанюк Григір Павлович (1942—2018) — український поет, літературознавець та перекладач.

Примітки